Іштван Абоньї — угорський шахіст
 Мелінда Надь Абоньї — угорсько-швейцарська письменниця, музикантка